Бодяса () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дялу-Морій.
 Бодяса () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Севень.